Saint Urbain désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé :

  († 230), 17 pape de 222 à 230, le plus célèbre ; fêté le 19 décembre ou localement en France le 25 mai.
 Urbain de Saragosse († 304), un des dix-huit martyrs de Saragosse.
 Urbain de Thienne  (), évêque à Thienne en Campanie ; fêté le 7 décembre. 
 Urbain († 370), avec Théodore, Ménédème et leurs compagnons, quatre-vingts prêtres et clercs brûlés en pleine mer sur ordre de l’empereur arien Valens, au large de la Bithynie ; fêtés le 5 septembre. 
 Urbain de Langres († 375), sixième évêque de Langres ; fêté localement le 2 avril.
  (° 1042 - † 1099), bienheureux, 157 pape de 1088 à 1099 ; fêté localement le 28 juillet.
  († 1370), bienheureux, 198 pape de 1362 à 1370 ; fêté localement le 19 décembre.

Notes et références